Ел Ринкон Уно има више значења:

 Ел Ринкон Уно (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ринкон Уно (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику